Христо Данов може да се отнася за:

 Христо Г. Данов (1828–1911), възрожденски учител и книжовник
 Христо Данов (1877–?), български просветен деец
 „Христо Г. Данов“, българска национална награда за принос в книжовната култура
 Христо М. Данов (историк) (1908–1997), български историк, траколог
 Христо Данов (бизнесмен), бизнесмен, един от директорите на фалиралата Агробизнесбанк, президент на БФС в периода 1993–95 г.
 Христо Данов (юрист) (1922–2003), български юрист, председател на Конституционния съд до 2003 г.
 Христо Г. Данов, издателство